Verissimo è un programma televisivo italiano di genere rotocalco, talk show e costume, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Dal 1996 al 2005 è stato condotto da Cristina Parodi, nel 2005 da Benedetta Corbi e da Giuseppe Brindisi, nel 2006 da Paola Perego, mentre dal 23 settembre dello stesso anno la conduzione è passata a Silvia Toffanin. Il programma è giunto alla ventisettesima edizione e viene trasmesso il sabato e la domenica pomeriggio dalle 16:30 alle 18:45.

Il programma 
Il programma, ideato da Gregorio Paolini e a cura della redazione del TG5, nasce come rotocalco di approfondimento quotidiano, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset, proponendo notizie di cronaca nera, bianca e rosa (da qui il sottotitolo Tutti i colori della cronaca, usato fino al 2011).

Nelle prime dieci edizioni, andate in onda dal 1996 al 2005 il programma è stato principalmente condotto da Cristina Parodi, nel 2005 da Benedetta Corbi e da Giuseppe Brindisi e nel 2006 da Paola Perego.

Dal 23 settembre 2006 il programma, dopo essere passato in gestione alla testata giornalistica Videonews, è andato in onda con un unico appuntamento settimanale al sabato pomeriggio con la conduzione di Silvia Toffanin ed è interamente incentrato su interviste a personaggi famosi e temi leggeri, quali spettacolo e gossip.

A partire dalla stagione televisiva 2021-2022, più precisamente dal 18 settembre 2021, oltre al consueto appuntamento del sabato pomeriggio, il programma viene trasmesso anche la domenica pomeriggio, nella medesima fascia oraria sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, in sostituzione del precedente Domenica Live.

Edizioni

Prima edizione (1996-1997) 
Le nove edizioni con Cristina Parodi
Verissimo inizia il 16 settembre 1996 con la conduzione di Cristina Parodi, già conduttrice del TG5, il quale inizia a produrre il nuovo programma. Nato da un'idea di Gregorio Paolini e collocato alle 18:00 per una durata di 45 minuti, precedeva la fascia preserale. Il programma, che vide la regia di Gigi Botta nella prima stagione, spazia dalle notizie di cronaca nera a quelle più leggere di cronaca rosa, da cui il sottotitolo Tutti i colori della cronaca. Queste ultime erano curate da Enrico Papi (reduce dal fortunato programma Papi quotidiani) nella rubrica Parola di Papi. I collegamenti dai luoghi di cronaca erano curati dall’inviato Marco Liorni. Nella primavera del 1997, visti i buoni ascolti, il programma approda in seconda serata con un ciclo di puntate intitolate Le Storie di Verissimo. Seguendo lo stile della trasmissione Rai Donne al bivio, il programma proponeva in ogni puntata un film a tema, introdotto alle 20:50 da Cristina Parodi, al quale faceva seguito al suo termine un dibattito in studio, in cui gli ospiti testimoniavano, tramite la loro esperienza diretta, fatti e situazioni affrontati nel film in questione. La sigla e il sottofondo del programma furono composti da Franco Godi e Mario Saroglia. Questa prima edizione, terminata il 27 giugno 1997, andava in onda dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Seconda edizione (1997-1998) 
Dopo la pausa estiva Verissimo riprende con una seconda edizione dal 15 settembre 1997 al 26 giugno 1998, stavolta con la conduzione di Marco Liorni, già inviato del programma nell'edizione precedente, al posto della Parodi assente per maternità; la regia era di Duccio Forzano. In questa edizione la trasmissione partiva alle 17:50 e ogni puntata durava 45 minuti. Dal 5 gennaio 1998 torna la Parodi alla conduzione della trasmissione, che da quel momento in poi vide in regia Maurizio Pagnussat, mentre Marco Liorni passa alla conduzione del nuovo spin-off Verissimo - Sul posto (in onda alle 17:30, con una durata di 15 minuti, ogni giorno in diretta da un luogo legato ad un fatto di cronaca o stretta attualità, seguito alle 17:45 da un TG5 Flash della durata di 5 minuti, in onda fino all'estate 2002, e alle 17:50 dal programma madre Verissimo condotto dalla Parodi). Anche in questa stagione propose in primavera un ciclo di puntate in seconda serata dal titolo Le Storie di Verissimo. L'ultima settimana di febbraio partecipò come opinionista Sandra Mondaini per commentare il Festival di Sanremo 1998, condotto allora in quell'anno dal marito Raimondo Vianello. Come nella precedente edizione il programma andava in onda dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Il 6 maggio in prima serata viene realizzato lo speciale intitolata Di Caprio - I Love You, interamente dedicato a Leonardo DiCaprio, in quei mesi in sala con il celebre film Titanic. La serata prevede una serie di servizi da Los Angeles realizzati nei luoghi dell'attore protagonista: la casa, la scuola, i locali che frequenta, con interviste ad amici, colleghi, parenti e persone che hanno avuto a che fare con l'attore.

Terza edizione (1998-1999) 
La terza edizione di Verissimo va in onda dal 16 settembre 1998 al 25 giugno 1999, sempre con la conduzione di Cristina Parodi, per il terzo anno consecutivo. Come nelle precedenti edizioni il programma andava in onda sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Questa edizione fu a cura di Piero Vigorelli e mantenne una formula invariata, ma priva dello spin-off Verissimo sul Posto. Visto il successo crescente di pubblico e critica, la trasmissione venne confermata anche per la stagione successiva.

Quarta edizione (1999-2000) 
La quarta edizione di Verissimo va in onda dal 13 settembre 1999 al 23 giugno 2000, sempre condotta per il quarto anno consecutivo da Cristina Parodi che, nella primavera del 2000 condusse anche una nuova serie in seconda serata de Le Storie di Verissimo. Da questa edizione, a cura di Carlo Rossella, furono rinnovate la sigla (le cui ultime note richiamavano quella delle precedenti edizioni), la grafica e la scenografia dello studio. Come nelle precedenti edizioni il programma andava in onda sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Quinta edizione (2000-2001) 
La quinta edizione di Verissimo va in onda dall'11 settembre 2000 al 27 luglio 2001, sempre con la conduzione di Cristina Parodi (sostituita dal 28 maggio al 27 luglio da Rosa Teruzzi), per il quinto anno consecutivo, sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Dal 30 luglio al 7 settembre 2001 il programma ebbe per la prima volta un'edizione estiva sempre dal lunedì al venerdì, con il titolo di Verissimo Vacanze, condotta dalla Teruzzi e Alberto Bilà. A partire dal 28 maggio al 27 luglio dello stesso anno Verissimo venne condotto da Rosa Teruzzi, al posto della Parodi assente perché ormai in stato di avanzata gravidanza. Nell'estate 2001 nasce anche Verissimo Sport, in onda nel week-end in fascia preserale condotta da Antonella Delprino e Alberto Brandi. Venne confermato quindi il fortunato mix di cronaca bianca, nera e rosa: un successo premiato nel maggio del 2001 con un Telegatto come miglior trasmissione di attualità e informazione. Il 29 luglio 2001 andò in onda al pomeriggio uno speciale condotto da Carlo Rossella e Cesara Buonamici interamente dedicato al ventennale delle nozze di Carlo e Diana.

Sesta edizione (2001-2002) 
La sesta edizione di Verissimo va in onda dal 10 settembre 2001 al 14 giugno 2002, ed è stata condotta inizialmente da Benedetta Corbi, in sostituzione della storica conduttrice assente per congedo maternità fino al 26 ottobre. Dal 29 Cristina Parodi torna a condurre il programma. Come nelle precedenti edizioni il programma andava in onda sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Settima edizione (2002-2003) 
La settima edizione di Verissimo andò in onda dal 16 settembre 2002 al 27 giugno 2003, sempre con la conduzione di Cristina Parodi, per il settimo anno consecutivo, ed è stato sempre presentato dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Dato il crescente successo, l'inizio della trasmissione fu anticipato alle 17:00. Inoltre, da questa stagione il programma andava in onda anche la mattina alle 8:45 con il titolo Verissimo Mattina, condotto alternativamente dalla Parodi e da altri suoi colleghi (tra cui Alberto Duval, futuro conduttore e inviato del TG5).

Ottava edizione (2003-2004) 
L'ottava edizione di Verissimo andò in onda dal 15 settembre 2003 al 18 giugno 2004, sempre con la conduzione di Cristina Parodi, per l'ottavo anno consecutivo. In questa nuova stagione Verissimo passò sotto il controllo del nuovo capo autorale Francesco Ricchi, e il programma cominciò a venire incentrato, oltre che sulla cronaca, sulla storie di tutti i giorni e sulla vita delle persone comuni; grazie alla guida di Ricchi Verissimo ottenne una media di oltre 3 milioni di spettatori e il 23% di share riuscendo così per la prima volta a battere la concorrenza del rotocalco di Rai 1 La vita in diretta che da più di dieci anni dominava quella fascia oraria. Inoltre il 22 settembre debuttò anche un nuovo spin-off dal titolo Verissimo Magazine, rubrica settimanale dedicata a musica, cinema e libri condotta da Rosa Teruzzi, in onda ogni lunedì mattina, mentre Verissimo Mattina andava in onda solo dal martedì al sabato. Questa edizione è stata presentata sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Nona edizione (2004-2005) 
La nona edizione di Verissimo andò in onda dal 13 settembre 2004 al 17 giugno 2005, ed è stata condotta da Cristina Parodi per il nono ed ultimo anno consecutivo, e vide di nuovo la trasmissione prevalere sul rivale di Rai 1 La vita in diretta condotto da Michele Cucuzza. Il 20 settembre tornò in onda anche l'edizione mattutina, questa volta con il nuovo nome de La mattina di Verissimo, condotto sempre da Cristina Parodi; andava in onda dal lunedì al venerdì alle 8:45 e proponeva al pubblico interviste ad ospiti in studio, servizi d'attualità, costume, cronaca, e nuove rubriche. L'appuntamento con Rosa Teruzzi e Verissimo Magazine, invece, fu spostato al sabato. Come nelle precedenti edizioni il programma è andato in onda sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Decima edizione (2005-2006) 
Passaggio di titolarità a Videonews e cambio di conduzione
La decima edizione di Verissimo andò in onda dal 12 settembre 2005 al 2 giugno 2006. Il programma iniziò a registrare una svolta e un forte restyling all'interno del programma (tra cui una nuova veste grafica, il cui colore predominante divenne il rosso): Cristina Parodi tornò a condurre il TG5 e il programma cambiò conduzione e titolarità, venendo così affidato a due nuovi conduttori: Giuseppe Brindisi e la già citata Benedetta Corbi. Tuttavia il programma non ottenne lo stesso riscontro di pubblico degli anni precedenti, raccogliendo bassi risultati di ascolto per tutto l'autunno 2005 e il 9 gennaio 2006, dopo la pausa natalizia, si decise di applicare un cambiamento fondamentale per la storia del rotocalco, la cui conduzione passò a Paola Perego. Con l'arrivo della Perego Verissimo cambiò la propria sigla (che divenne un riadattamento della colonna sonora del film Metti, una sera a cena composta da Ennio Morricone), approntò una modifica alla veste grafica, ricolorandola di blu e soprattutto assistette all'introduzione del pubblico in studio, mentre la presenza di cronaca rosa prevaleva su quella nera, determinando così la nuova natura del programma, incentrata quindi più sul varietà che sull'informazione; dopo numerose critiche e rivolte all'interno della redazione del TG5 contro il nuovo orientamento del programma, Verissimo passò sotto direzione di Videonews, staccandosi così dal TG5 che l'aveva creato 10 anni prima. Nonostante le critiche la conduzione della Perego risollevò le sorti del programma, che aumentò la propria durata di un'ora, partendo dalle 16:00. Questa edizione è stata presentata sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Undicesima edizione (2006-2007) 
La trasformazione in rotocalco settimanale al sabato pomeriggio e l'arrivo di Silvia Toffanin
L'undicesima edizione di Verissimo, trasmessa dal 23 settembre 2006 al 26 maggio 2007, dopo l'edizione precedente deludente, vide il profilarsi di un'ulteriore restyling del programma, quando il programma approdò nella nuova collocazione del sabato pomeriggio. La conduzione venne affidata a Silvia Toffanin, giornalista che in precedenza si era già occupata all'interno del programma di una rubrica di moda. Il programma così riformato perse la diretta e cambiò format. Dopo una prima edizione in cui erano presenti ancora la cronaca nera e l'attualità, il programma cominciò a essere sempre più incentrato sulla cronaca rosa, anche grazie alla partecipazione del giornalista Alfonso Signorini, presenza fissa per molte stagioni. Questa edizione è stata presentata sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Dodicesima edizione (2007-2008) 
La dodicesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 22 settembre 2007 al 31 maggio 2008, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il secondo anno consecutivo, e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Questa edizione è stata presentata sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Tredicesima edizione (2008-2009) 
La tredicesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 20 settembre 2008 al 30 maggio 2009, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il terzo anno consecutivo, e con la partecipazione di Alfonso Signorini e di Carlo Rossella. Questa edizione è stata presentata sempre dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Quattordicesima edizione (2009-2010) 
La quattordicesima edizione di Verissimo, e andata in onda dal 19 settembre 2009 al 29 maggio 2010, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il quarto anno consecutivo, infine a causa della sua gravidanza la conduttrice si assenta temporaneamente dal programma dopo la puntata del 17 aprile 2010 (in cui intervenne, per la prima volta in assoluto e a sorpresa, il suo fidanzato Piersilvio Berlusconi in persona nel portare un mazzo di rose rosse alla conduttrice). Dal 24 aprile al 29 maggio 2010 il suo posto viene preso da Alvin, che con la partecipazione di Alfonso Signorini e di Carlo Rossella, conduce Verissimo di primavera, il quale ripropone le interviste migliori della stagione 2009-2010, unite alle ultime notizie di gossip. Questa edizione è l'ultima in onda dallo studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Quindicesima edizione (2010-2011) 
La quindicesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 18 settembre 2010 al 28 maggio 2011, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il quinto anno consecutivo, e con la partecipazione di Alfonso Signorini, Jonathan Kashanian e Alvin. Da questa edizione il programma va in onda dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Viene riproposto con diverse novità, tra cui la presenza del pubblico in studio (come durante il periodo della conduzione di Paola Perego) e una rubrica riservata al dibattito tra giovani. Questa edizione è stata replicata la domenica in seconda serata su La5.

Sedicesima edizione (2011-2012) 
La sedicesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 17 settembre 2011 al 28 aprile 2012, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il sesto anno consecutivo, e con la partecipazione di Alfonso Signorini, Alvin e Jonathan Kashanian, ed è stato sempre presentato dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Questa edizione propone una sigla e una grafica modernizzata, uno studio rinfrescato e la presenza di nuove rubriche come L'Editoriale (rubrica d'attualità e costume a cura di Alfonso Signorini), Le nuove Tecnologie (rubrica sulla scienza e sulla tecnologia a cura di Daniele Bossari), Le news della Settimana (rubrica sui gossip della settimana a cura di Alvin), I Consigli di Tata Simona e Tata Francesca (spazio rivolto alle mamme e neo-mamme che potranno chiedere consigli alla tata che risponde, inoltre, alle domande che i telespettatori inviano via email), I Look delle star (rubrica di moda e di look curata da Jonathan Kashanian). Da marzo 2012, Verissimo torna ad occuparsi anche di cronaca nera e dei drammi sociali legati alla crisi economica di quel tempo. In questa stagione il programma viene replicato la domenica mattina su Mediaset Extra. Il 22 agosto 2012 Alfonso Signorini comunica ufficialmente di lasciare il programma perché è impegnato in altre nuove attività.

Diciassettesima edizione (2012-2013) 
La diciassettesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 22 settembre 2012 al 25 maggio 2013, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il settimo anno consecutivo, il programma inizia alle 15:30 (poi dalle 16:00 con l'arrivo del nuovo talent show La Scimmia su Canale 5), ed è stato presentato sempre dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese che è stato anche rinnovato, nuove rubriche, collaboratori e sigla. Questa edizione ha avuto la partecipazione di Alvin, di Daniele Bossari e di Jonathan Kashanian.

Diciottesima edizione (2013-2014) 
La diciottesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 28 settembre 2013 al 24 maggio 2014, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per l'ottavo anno consecutivo, e con la partecipazione di Alvin e di Jonathan Kashanian. Il programma è stato presentato dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Questa edizione è caratterizzata dalla presenza del comico di Zelig Giuseppe Giacobazzi per la nuova rubrica dell'editoriale comico, e dalla nascita dei profili ufficiali del programma sui principali social network (cioè Facebook, Twitter e Instagram). Questa nuova stagione (2013-2014) è anticipata da una puntata speciale in onda il 21 settembre 2013, intitolata Il Matrimonio di Belén dedicata alle nozze di Belén Rodríguez con Stefano De Martino. Questa puntata speciale ottiene un record negli ascolti,  spettatori con il 24,55% di share, consentendo così al programma di ottenere il suo miglior risultato auditel in assoluto dalla nascita del marchio Verissimo; questa stagione vede la cancellazione definitiva degli spazi di cronaca nera e sociale (andati in onda dal marzo 2012 al maggio 2013) a favore di quelli dedicati ai temi leggeri.

Diciannovesima edizione (2014-2015) 
La diciannovesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 20 settembre 2014 al 16 maggio 2015, ogni sabato dalle 16:10 alle 18:45, sempre con la conduzione Silvia Toffanin, per il nono anno consecutivo, e con la partecipazione di Alvin, di Daniele Bossari e di Jonathan Kashanian, ed è stato presentato dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, ed è andato in onda con diverse novità tra cui, ad esempio, il nuovo studio, la cancellazione della rubrica di Giacobazzi, la creazione di spazi dedicati ai retroscena della trama e dei vari personaggi della soap Il segreto.

Ventesima edizione (2015-2016) 
La ventesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 17 ottobre 2015 al 28 maggio 2016, ogni sabato dalle 16:30 alle 18:45 sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il decimo anno consecutivo, e con la partecipazione di Alvin, Daniele Bossari e Jonathan Kashanian, ed è andata in onda dallo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. La novità di questa stagione sono i giochi in studio con gli ospiti condotti da Alvin e Katia Follesa, e le interviste in esterna fatte dai VIP dello showbiz italiano ed internazionale.

Ventunesima edizione (2016-2017) 
La ventunesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 17 settembre 2016 al 27 maggio 2017, ogni sabato dalle 16:10 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per l'undicesimo anno consecutivo. Da quest'edizione il programma viene trasmesso dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, più grande del precedente.

Ventiduesima edizione (2017-2018) 
La ventiduesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 16 settembre 2017 al 26 maggio 2018, oni sabato dalle 16:00 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il dodicesimo anno consecutivo. Anche quest'edizione viene trasmessa dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Da questa stagione gli attori de Il segreto non sono presenti in tutte le puntate, ma solo in caso di colpi di scena nella trama.

Ventitreesima edizione (2018-2019) 
La ventitreesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 15 settembre 2018 al 25 maggio 2019, ogni sabato dalle 16:00 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il tredicesimo anno consecutivo. Anche quest'edizione viene presentata dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

Ventiquattresima edizione (2019-2020) 
La ventiquattresima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 14 settembre 2019 al 7 marzo 2020, ogni sabato dalle 16:00 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il quattordicesimo anno consecutivo. Anche quest'edizione è stata presentata dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Da questa edizione nel segmento Giri di walzer in onda in coda al programma non vengono più mostrate le immagini delle anteprime e delle esclusive, ma ci sono solo i saluti della conduttrice e di conseguenza i titoli di coda sullo schermo non scorrono più in basso, ma a destra. Il 9 marzo 2020 viene annunciata la sospensione della trasmissione a causa dell'emergenza per la pandemia da COVID-19, ma dal 21 marzo al 27 giugno 2020 viene trasmesso lo spin-off Verissimo - Le Storie con la riproposizione di alcune interviste registrate nelle puntate andate in onda prima del blocco imposto per via della pandemia di COVID-19.

Venticinquesima edizione (2020-2021) 
La venticinquesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 12 settembre 2020 al 22 maggio 2021, ogni sabato dalle 16:00 alle 18:45, poi dal 20 marzo all'8 maggio 2021 è stato trasmesso dalle 15:30 alle 18:45, mentre il 15 e il 22 maggio 2021 è stato trasmesso dalle 15:05 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il quindicesimo anno consecutivo, ed è stata presentata sempre dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Il 21 novembre 2020, dalle 16:00 alle 18:45, è andata in onda una puntata speciale dedicata alle storie di donne vittime di violenza, intitolata Verissimo - Per le donne. Il 26 dicembre 2020, dalle 15:00 alle 18:45, è andata in onda una puntata natalizia intitolata Verissimo - Merry Xmas. Dal 29 maggio al 26 giugno 2021 è stato trasmesso dalle 16:05 alle 18:45 lo spin-off Verissimo - Le Storie con la riproposizione di alcune interviste andate in onda durante la venticinquesima edizione e con la riproposizione di alcune interviste inedite. In questa edizione il programma è andato in onda senza pubblico in studio a causa delle misure di contenimento dalla pandemia di COVID-19.

Ventiseiesima edizione (2021-2022) 
La ventiseiesima edizione di Verissimo, è andata in onda dal 18 settembre 2021 al 28 maggio 2022, ogni sabato e domenica dalle 16:30 alle 18:45, la puntata del 19 dicembre 2021 è stata trasmessa dalle 16:50 alle 18:45, la puntata del 30 gennaio 2022 è stata trasmessa dalle 15:30 alle 18:45, la puntata del 13 marzo 2022 è stata trasmessa dalle 15:10 alle 18:45, mentre la puntata del 21 maggio 2022 è stata trasmessa dalle 16:05 alle 18:45, sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il sedicesimo anno consecutivo, ed è stata presentata sempre dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Da questa edizione oltre al consueto appuntamento del sabato, il programma è stato trasmesso anche la domenica nella seconda parte del pomeriggio dal 19 settembre 2021 al 10 aprile 2022, in sostituzione del programma Domenica Live con la conduzione di Barbara D'Urso. Dopo il termine delle puntate domenicali (dal 17 aprile al 29 maggio) e poi il sabato (dal 4 al 25 giugno) dalle 16:30 alle 18:45 è stato trasmesso lo spin-off Verissimo - Le Storie con la riproposizione di alcune interviste andate in onda durante la ventiseiesima edizione. Inizialmente la puntata del sabato andava in onda senza pubblico in studio, mentre in quella domenicale il pubblico era presente in modo da poter rispettare le misure di contenimento dalla pandemia di COVID-19, in seguito dall'11 dicembre 2021 il pubblico oltre ad essere presente nella puntata domenicale, è ritornato ad essere presente anche nella puntata del sabato. In questa edizione, c'è stato il debutto dell'attore e doppiatore Roberto Pedicini come nuova voce narrante dei filmati che accompagnano le varie interviste. Tra le voci femminili è stata presente anche la doppiatrice Loredana Nicosia.

Ventisettesima edizione (2022-2023) 
La ventisettesima edizione di Verissimo, va in onda dal 17 settembre 2022, ogni sabato e domenica dalle 16:30 alle 18:45, dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 il programma è andato in onda dalle 14:10 alle 16:00 (il sabato) e dalle 16:00 alle 18:45 (la domenica), sempre con la conduzione di Silvia Toffanin, per il diciassettesimo anno consecutivo, ed è presentata sempre dallo studio 10 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese. Il 19 settembre 2022, dalle 11:00 alle 14:40, è andata in onda una puntata speciale in collaborazione con il TG5, intitolata Verissimo - The Queen: Addio alla regina e dedicata ai funerali della Regina Elisabetta II. Il 13 novembre, dalle 16:30 alle 18:45, è andata in onda una puntata dedicata ai vent'anni di carriera di Tiziano Ferro, intitolata Verissimo - Io sono Tiziano. Per l'occasione c'è stato, per la prima volta nella storia, un crossover con la trasmissione Caduta libera nella quale sono stati coinvolti sia la conduttrice che il cantante in veste di concorrenti. Dal 17 al 31 dicembre 2022, durante il periodo natalizio, dalle 16:30 alle 18:45 va in onda lo spin-off Verissimo - Le Storie con la riproposizione di alcune interviste andate in onda nel corso dell'edizione e nello stesso periodo le puntate domenicali sono state sospese. Il 26 febbraio 2023, dalle 16:30 alle 18:45, è andata in onda una puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo, scomparso due giorni prima, con ospiti in studio e in collegamento per ricordi e aneddoti, mentre il 27 febbraio, dalle 14:00 alle 16:40, è andata in onda in diretta una puntata speciale in collaborazione con il TG5, intitolata Verissimo in collaborazione con il TG5 presenta: Ciao Maurizio e dedicata ai funerali di Costanzo.

Programmazione

Spin-off

Puntate speciali

Riconoscimenti 
Telegatto
 2001: Premio come Miglior trasmissione di attualità e informazione
 2002: Premio come Miglior trasmissione di informazione e cultura

Note 
Annotazioni

Fonti

Collegamenti esterni 
 

Programmi televisivi degli anni 1990
Programmi televisivi degli anni 2000
Programmi televisivi degli anni 2010
Programmi televisivi degli anni 2020